Слово Auletta может означать:
 Аулетта — коммуна в Италии
 Auletta — немецкая рок-группа
  (род. 1957) — итальянский философ
 Аулетта, Кен (род. 1942) — американский писатель, журналист и информационный критик журнала The New Yorker